Миха́льченко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Михальченко Алла Анатоліївна (1957) — радянська балерина.
 Михальченко Василь Кирилович (1915—1943) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Михальченко Ірина Станіславівна (* 1972) — українська легкоатлетка-стрибунка у висоту; майстер спорту міжнародного класу. Чемпіонка України.
 Михальченко Лариса Анатоліївна (* 1963) — українська метальниця диска, майстер спорту СРСР міжнародного класу. Рекордсменка України.
 Михальченко Микола Іванович (1942) — радянський і український соціальний філософ.
 Михальченко Олександр Іванович (1935) — радянський державний і господарський діяч.
 Михальченко Олексій Анатолійович — директор Інституту післядипломного навчання НАУ, кандидат економічних наук.
 Михальченко Роман Миколайович (1978—2022) — молодший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Див. також 
 Михайличенко
 Михальчук
 Михайлик

Українські прізвища
Прізвища на -енко